Троцк — название населённых пунктов в России:

 Троцк — название города Гатчина Ленинградской области с 1923 по 1929 год.
 Троцк — название города Чапаевск Самарской области с 1918 по 1929 год.

См. также 

 Троцкое

Объекты, названные в честь людей прижизненно